Název Schönbach může být:

název sídla
 Schönbach (Dolní Rakousy) – městys v Dolních Rakousích
 Schönbach (Porýní-Falc) – obec v zemském okrese Vulkaneifel ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Schönbach (Sasko) – obec v Sasku v Horní Lužici
 Schönbach (Sebnitz) – místní část velkého okresního města Sebnitz
 německý název obce Krásná (též Schönbach bei Asch) v okrese Cheb
 německý název města Luby v okrese Cheb
 německý název města Meziboří v okrese Most
 německý název městyse Zdislava v okrese Liberec
 německý název zaniklé obce Potočná u Klášterce nad Ohří v okrese Chomutov

název vodního toku
 Schönbach (Elta) – přítok řeky Elta v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko

příjmení
 Anton Emanuel Schönbach (1848–1911), rakouský germanista, kulturolog
 Leo Schönbach (1892–1945), německý hudebník a dirigent
 Rudolf Schönbach (1906–1955), český podnikatel

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku